José Sixto Verduzco es el nombre de...

José Sixto Verduzco, un prócer de la independencia de México, nacido en Michoacán de Ocampo; o bien,
José Sixto Verduzco (municipio), un municipio de Michoacán de Ocampo, México, nombrado así en honor del héroe de la independencia mexicana.